Современная Фантастическая четвёрка () — серия комиксов, опубликованная издательством Marvel Comics c февраля 2004 по февраль 2009 года. Серия стала перезапуском комиксов о Фантастической четвёрке — команде супергероев вселенной Marvel. Новая Фантастическая четвёрка существует наряду с другими переписанными персонажами издательства, такими как Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men и The Ultimates.

Персонажи серии имеют сходство с оригинальными членами Фантастической четвёрки, созданными Стэном Ли и Джеком Кирби, однако различаются в деталях биографии или сверхспособностях. По сюжету, команда гораздо моложе оригинальной, и события сосредочены вокруг Рида Ричардса, Бена Гримма, а также брата и сестры Джонни и Сьюзан Шторм, которые после неудавшегося эксперимента получают суперспособности: Рид получает возможность растягиваться, Сью — управлять силовым полями и становиться невидимой, Джонни — самовоспламеняться и летать, а Бен — суперчеловеческую силу и кожу, твердую как камень.

Серия была создана писателями Брайаном Майклом Бендисом, Марком Милларом и художником Адамом Кубертом. Дебют серии состоялся в начале 2004 и с ежемесячным перерывом вышли 60 выпусков, вплоть до февраля 2009 года. Последний выпуск был написан Джо Полкаски и проиллюстрирован Тайлером Киркхэмом, после чего был выпущен эпилог Ultimate Fantastic Four: Requiem.

Коллекционные издания 
 Ultimate Fantastic Four #1-60, ежегодник #1-2
 Ultimate Galactus Trilogy
 Ultimate X4 #1-2
 Ultimate Power
 Ultimate Fantastic Four/X-Men Annual
 Ultimate X-Men/Fantastic Four Annual
 Ultimate Fantastic Four Requiem

Издания Ultimate Fantastic Four в твёрдой обложке:

Экранизация 
 Фантастическая четвёрка 2015 года основывается на Ultimate Fantastic Four.

Примечания

Ссылки 
 Ultimate Fantastic Four на сайте Marvel.com
 Ultimate Fantastic Four на сайте Grand Comics Database

Комиксы 2004 года
Комиксы Брайана Майкла Бендиса
Комиксы о Фантастической четвёрке